Smokowice – dzielnica Legnicy
 Smokowice – przysiółek wsi Szymanowice